«Gypsy» puede referirse:

Divisiones administrativas 
en Estados Unidos
 Gypsy, Kentucky.
 Gypsy, Virginia Occidental.
en Islas Malvinas
 Gypsy Cove, en Bahía Yorke.

Obras 
 Gypsy (1929), obra de Maxwell Anderson.
 Gypsy: A Musical Fable (1959), musical.
 Gypsy (1962), película protagonizada por Rosalind Russell.
 Gypsy (1993), película protagonizada por Bette Midler.
 Gypsy (2011), película (drama) de Eslovaquia.
 Gypsy (2017), serie de televisión.

Música 
 Gypsy (n/d), banda de progressive rock.
 Gypsy (1970), canción de Uriah Heep.
 Gypsy (1982), canción de Fleetwood Mac.
 Gypsy (1983), canción de DIO.
 Gypsy (2010), canción de Shakira.
 Gypsy (2013), canción de Lady Gaga.

Miscelánea 
 Gypsy, personaje de DC Comics.
 Gypsy, programa.
 Gypsy, base de datos.